Раздолье (до 1948 года Мякряля, Мякря, ) — деревня в Приозерском районе Ленинградской области. Административный центр Раздольевского сельского поселения.

Название 
Советские переселенцы второй волны на собрании граждан в феврале 1948 года постановили переименовать деревню Мякря в Раздолье.

История 
По первой шведской переписи конца XVI века в деревне значились: Свен Лууринпойка, Иивана Михайлович, Эскел Тоссур, Пиетари Синттонен и Пиетари Вирсу. В XVIII веке, после присоединения к России, деревня отошла к помещичьим землям усадьбы Лейнинкюлянхови, владельцем которой был граф Антон Девиер.

До 1940 года деревня Мякряля входила в состав волости Рауту Выборгской губернии Финляндской республики. 

С 1 мая 1940 года в составе Нурмиярвского сельсовета Раутовского района.

С 1 июля 1941 года по 31 мая 1944 года, финская оккупация.

С 1 октября 1944 года в составе Борисовского сельсовета Сосновского района.

С 1 января 1949 года учитывается, как деревня Раздолье.

С 1 января 1951 года в составе Сосновского сельсовета Сосновского района.

С 1 декабря 1960 года в составе Борисовского сельсовета Приозерского района.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году деревня насчитывала 471 жителя. 

По данным 1966 года деревня Раздолье входила в состав Борисовского сельсовета, административным центром сельсовета была деревня Борисово.

В 1970—1981 годах директором расположенного в деревне совхоза «Раздолье» работал Виктор Алексеевич Зубков — Председатель Правительства России в 2007—2008 годах.

В 1972 году близ деревни в лагере на берегу озера Лампушка выступал Владимир Высоцкий. С 2001 года на этом месте проводится ежегодный фестиваль его памяти.

По данным 1973 года деревня Раздолье входила в состав Борисовского сельсовета и являлась его административным центром.

По данным 1990 года деревня Раздолье входила в состав Борисовского сельсовета, в состав которого входили пять населённых пунктов, общей численностью населения 1311 человек. Деревня являлась административным центром сельсовета и насчитывала 1129 жителей.

В 1997 году в деревне Раздолье Борисовской волости проживали 1373 человека, в 2002 году — 1247 человек (русские — 95 %), деревня была административным центром волости.

В 2007 году в деревне Раздолье Раздольевского СП проживали 1298 человек, в 2010 году — 1323 человека.

География 
Деревня расположена в южной части района на старом участке автодороги  «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола») в месте примыкания к ней автодороги  (Пески — Подгорье).

Расстояние до районного центра — 72 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Сосново — 7 км. Ближайший остановочный пункт Приозерского направления Октябрьской железной дороги — платформа 78 км.

Деревня находится на западном берегу Раздолинского озера. В деревне находится Волынское, Гагачье и ещё одно — безымянное озеро. Через деревню протекает река Волчья.

Демография

Инфраструктура 
Сельскохозяйственное предприятие — ЗАО «ПЗ „Раздолье“», Раздольская средняя общеобразовательная школа на 250 мест, МУК Раздольское клубное объединение на 330 мест, детский сад  на 90 мест, Храм Царственных страстотерпцев, филиал Сосновской музыкальной школы, фельдшерско-акушерский пункт, общественная баня, парикмахерская, почта, магазины.

Улицы 
Береговая, квартал Борщевик, Восточная, Дольская, Еловая, Заозёрная, Заречная, Карельская, Культуры, Ладожская, Лесная, хутор Минаев, Молодёжная, Народная, Озёрная, Онежская, Приозёрная, Приозерское шоссе, Садовая, Солнечная, Сосновая, Урожайная, Центральная, остров Большое Луговое.

Садоводства 
Жемчужина Карелии.

Примечания

Литература 
 Шитов Д. И. «Карельский перешеек — земля неизведанная». Часть 4. Юго-восточный сектор: Рауту (Сосново) — Саккола (Громово). СПб.:2007, третье издание.

Населённые пункты Приозерского района